The Advocate peut faire référence à :

presse écrite
 The Advocate, un magazine LGBT américain ;
 The Advocate, un quotidien régional de Stamford, dans le Connecticut ;
 The Advocate, un quotidien régional du Sud de la Louisiane, diffusé à Bâton-Rouge, Lafayette et La Nouvelle-Orléans ;

autre
 Advocate, un groupe de metalcore de Mason City, ville de l'Illinois.